Theodor Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Theodor Oppermann (Bildhauer) (Carl Rudolf Theodor Oppermann; 1862–1940), dänischer Bildhauer und Kunsthistoriker 
 Theodor Oppermann (Veterinärmediziner) (Friedrich Karl Theodor Oppermann; 1877–1952), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer 
 Theodor Oppermann (Verleger) (1889–1945), deutscher Verleger und Politiker (NSDAP), MdR

Theodor Oppermann steht für:
 Theodor-Oppermann-Verlag, deutscher Verlag (1900 gegründet)
 Deutsche Pressekorrespondenz Professor Theodor Oppermann Nachfolger, deutscher Verlag (1919 gegründet)

Siehe auch:
 Theo Oppermann